Сан-Хавьер () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мар-Менор. Занимает площадь 74,2 км². Население 32 489 человек (на 2019 год). 

Покровителем города считается святой Франциск Ксаверий.

Рядом с городом расположен аэропорт Мурсия-Сан-Хавьер, обеспечивающий авиасообщение в автономном сообществе Мурсия.

Административно к муниципалитету также относятся часть косы Ла-Манга, острова Мар-Менор: Исла-Майор, Пердигера, Сьерво, Сухето, Ронделья, а также остров Исла-Гроса в Средиземном море.

Население

Климат

Примечания

Ссылки 
 Mancomunidad del Mar Menor
 Página del Ayuntamiento de San Javier
 Biblioteca Pública Municipal de San Javier